Johan IV van Beieren bijgenaamd de Waarachtige (München, 4 oktober 1437 – aldaar, 18 november 1463) was van 1460 tot aan zijn dood hertog van Beieren-München. Hij behoorde tot het huis Wittelsbach.

Levensloop
Johan IV was de oudste zoon van hertog Albrecht III van Beieren-München en Anna van Brunswijk-Grubenhagen, dochter van hertog Erik I van Brunswijk-Grubenhagen. In 1460 reisde hij samen met zijn broers Albrecht IV en Wolfgang naar Rome, waar hij paus Pius II en enkele kardinalen ontmoette. 

In 1460 stierf zijn vader. Omdat die in zijn testament had gezet dat enkel zijn twee oudste zonen hem mochten opvolgen, werd Johan IV samen met zijn jongere broer Sigismund hertog van Beieren-München. Johan was een gepassioneerde jager en regeerde in een tijd van constante onrust bij de adel en conflicten met de stad München, waardoor hij resideerde in het afgelegen kasteel Harthausen. 

In 1463 bezweek Johan IV in het kasteel Harthausen aan de pest, waarna zijn jongere broer Albrecht IV hem opvolgde als co-hertog van Beieren-München. Hij werd naast zijn vader bijgezet in de kerk van de Abdij van Andechs.

Voorouders 

Huis Wittelsbach
Hertog van Beieren
Persoon in de 15e eeuw